Первая футбольная лига 1987/1988 () — 31-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 15 августа 1987 года и закончился 29 мая 1988 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1987/1988
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1987 году
Спорт в Турции в 1988 году